Anchinia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jacob Hübner 1825. Anchinia ingår i familjen praktmalar, (Oecophoridae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Praktmalar
Anchinia